Азау:

 Азау (льодовик) - льодовик на  боковому хребті Кавказу, що спускається з Ельбрусу; див. Баксан (льодовик)
 Азау (річка) - див. Баксан (річка)
  Азау - перевал (3428 м) на перемичці-хребті Хотютау між  КЧР і  КБР
  Азау - селище; альтернативні назви - галявина Азау (2340 м над рівнем моря), турготель Азау (на картах частіше позначається турбаза Азау)
 Азау (долина) - долина в Баксанській ущелині (≈2000 м  н.р.м.). З численними джерелами мінеральних вод (див. Галявина Нарзану)
 Азаубаші - гора (3695 м), Приельбрусся, на перемичці Хотютау
 Чиперазау (перевал) - перевал (3264 м) в Приельбруссі на Головному Кавказькому хребті (між КБР і Сванетії (Грузія))
 Чипер-Азау (льодовик) - льодовик на Головному Кавказькому хребті; на Заході - Азау (перевал), на Півдні льодовика - Чиперазау (перевал) (див. Приельбрусся)
 Азаучегет-Карібаші - гора, а також
 Азау-Гітче-Чегет-Карабаші - гори (дві), що знаходяться на масиві Чегет